Nikolaikirche steht für

 Nikolaikirche, dem heiligen Nikolaus geweihte Kirchen, siehe Liste von Nikolaikirchen
 Nikolaikirche (Roman), Roman von Erich Loest, benannt nach der Nikolaikirche in Leipzig
 Nikolaikirche (Film), die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Loest

Siehe auch: